Miejscowości w USA:
 Parshall – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Parshall – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Grand
Gminy w USA:
 Parshall (ang. Parshall Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail

pt:Parshall